Луцій Септимій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Септиміїв:
 Луцій Септимій — римський легіонер, вбивця Гнея Помпея Великого.
 Луцій Септимій Север — дуумвір колонії Лептіс-Магна Цівітас у I—II століттях.
 Луцій Септимій Север — 21-й римський імператор, більше відомий за скороченим ім'ям Септимій Север.
 Луцій Септимій Флакк — консул-суффект 183 року.
 Луцій Септимій — римський губернатор однієї з областей Британії в III столітті.
 Луцій Септимій Флавіан Флавілліанус — римський чемпіон у класичній боротьбі в III столітті.
 Луцій Септимій — римський губернатор однієї з областей Британії в IV столітті.